Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов —  европейский международный турнир по максибаскетболу, проводимый с 2000 г. раз в 2 года под эгидой ФИМБА.

Медали по странам

Ссылки 
 Оф. сайт Международной Федерации Максибаскетбола 
 Медали Чемпионата Европы 

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов
Международные соревнования по баскетболу